The Enemy Within (1918), een stomme film uit 1918
The Enemy Within (1994), een film uit 1994
The Enemy Within (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2019 

Enemy Within (1996), een film uit 1996